Mecklenburg County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Mecklenburg County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Mecklenburg County (Virginie) – okres státu Virginie